UJ steht für:
 Uniwersytet Jagielloński in Polen
 University of Johannesburg in Südafrika
 Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung